Benjamin d'Aoust (1979-), réalisateur et scénariste belge ;
 Enrique d'Aoust i Jacquet (1906-1982), philologue et peintre belgo-catalan ;
 Eustache Charles d'Aoust (1763-1794), général de la Révolution française ;
 Eustache Jean-Marie D'Aoust (1741-1805), homme politique français ;
 Jules d'Aoust (1817-1886), compositeur français ;
 Nicolas D'Aoust (1987-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Pierre Théodore Virlet d'Aoust (1800-1894), géologue français.